Jacques Verheyen (politicus), Belgisch politicus
Jacques Verheyen (glazenier), Nederlands glazenier